

Patronyme 

Joseph de Luppé (1803-1854) est un homme politique français.
 Joseph-Louis de Luppé (1837-1912), est un homme politique français.
Albert de Luppé (1893-1970) est un historien français.

Toponyme 

 Luppé-Violles est une commune française, située dans le département du Gers et la région Midi-Pyrénées.
 Palais de Luppé, hôtel particulier d'Arles.